kotły  – liczba mnoga od kocioł
 kotły – instrument muzyczny

 W Polsce
 Wg TERYT jest 2, w tym 1 podstawowa
 Kotły – część wsi Nieszkowice Wielkie  w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Kotły – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Kotły – gromada w powiecie bielskim

Zobacz też 
 Kotłowo, Kotłówka, Kotłów